Puño puede referirse a:
 Puño, mano cerrada.
 El puño de acero, puño americano o llave de pugilato; arma blanca contusa formada por una estructura que se ajusta directamente a la mano.
 Puño de Hierro, personaje ficticio (superhéroe) de la editorial Marvel Comics.
 El puño de mono; un tipo de nudo, llamado así debido a que se asemeja a un puño pequeño.
 Puño fuerte, revista publicada en Argentina por Editorial Manuel Láinez a partir de 1950.
 Puños continuos, arte marcial de origen cubano que surgió en 1993.
 Puños de hierro (título original: Maciste contro i vampiri), película italiana de 1961 del género péplum, dirigida por Giacomo Gentilomo y Sergio Corbucci.

Además, puede hacer referencia a:
 Un puñetazo, golpe dado con la mano cerrada.
 La puñeta, denominación vulgar, en algunos países hispanoamericanos, de la masturbación.